Avre – rzeka w północno-zachodniej Francji, dopływ rzeki Eure
 Avre – rzeka w północnej Francji, dopływ rzeki Somma